Камарес:

 Камарес — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Камарес — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Аверон. 
 Камарес — стиль росписи керамических изделий, получивший распространение в ранний дворцовый период на острове Крит.